Az iPon 2004-ben alakult és immár 18 éve meghatározó szerepet tölt be az európai consumer elektronikai piacon. Sikere a pontos helyzetfelismerésben, a piaci környezethez történő gyors és rugalmas alkalmazkodásban, valamint az innovatív gondolkodásmódban rejlik.

A 2000-es évek elején a magyarországi számítógép ellátottság nagyon gyenge volt, az internet pedig gyerekcipőben járt, de egyértelmű volt számukra, hogy a jövő hatalmas növekedési lehetőségeket rejt és robbanásszerűen bővülni fog. A felhasználók többsége fiatal felnőtt férfi volt, de egyértelmű volt, hogy ez nagyon gyorsan meg fog változni, a hölgyek és az idősebb korosztályok is érdekelté válnak, az informatika az élet minden területére kiterjed. A hazai IT-piacot néhány nagyvállalat uralta, melyek a forgalom nagy részét komplett gépek értékesítésével és azok támogatásával realizálták. A számítógép piacon az új termékek és technológiák mindig is igen gyorsan követték egymást, a hazai helyzet azonban némileg eltér a nemzetközitől, mivel nálunk arányaiban jóval magasabb az alkatrészeket vásárlók, és a számítógépeket maguk összerakó felhasználók száma. Úgy vélték, hogy van hely számukra is, ha az árérzékeny magyar vásárlókat költséghatékonyan tudják kiszolgálni.

Egy olyan üzleti modellt alakítottak ki, amely képes megfelelni ennek a kihívásnak, és szakértő módon ki tudja szolgálni a magánemberek igényeit. Ennek érdekében igyekeztek már az elején a lehető legtöbb folyamatot automatizálni és a logisztikai rendszerüket ehhez optimalizálni. Közvetlen kapcsolatot alakítottak ki a partnereik rendszereihez, ami azóta iparági standard lett, és minimális raktárkészlettel dolgoznak, ami csökkenti a hektikusan változó forintárfolyam miatti kockázatot. Saját fejlesztésű – az igényeiket tökéletesen lefedő – vállalatirányítási rendszerrel dolgoznak. 

Az iPonnál mindig a végfelhasználók vannak a középpontban, mindig ez a fejlesztések egyik fő vezérfonala. Kiemelhető az igény szerinti konfigurációk összeállítását segítő Gépösszerakó szolgáltatásuk vagy a vevő számára megfelelő laptop kiválasztását lehetővé tévő Notebook kereső. 

Legfőbb előnyük a piaci változásokra való gyors reagálás, a megjelenő innovációk gyors bevezetése. Tulajdonosi hátterük stabil, az iPont 100 százalékban magyar magánemberek birtokolják. 

Jelenleg hat európai országban végez kereskedelmi tevékenységet: Magyarország, Németország, Ausztria, Szlovénia, Horvátország, Románia.

Jegyzetek